Edgar Aabye, Deens atleet en journalist
 Karen Aabye, Deens schrijfster en journaliste